Кубок Футбольної ліги 1998–1999 — 39-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул втретє у своїй історії здобув Тоттенгем Готспур.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/18 серпня 1998

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/19 серпня 1998

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/25 серпня 1998

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/26 серпня 1998

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/18 серпня 1998

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/22 вересня 1998

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/23 вересня 1998

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/22 вересня 1998

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/23 вересня 1998

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 1998

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 1998

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада 1998

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 листопада 1998

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 1998

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 грудня 1998

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 січня/17 лютого 1999

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 січня/16 лютого 1999

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase 

1998–1999
1998 у футболі
1999 у футболі
1998 в англійському спорті
1999 в англійському спорті